MDO steht für:
 Marinedieselöl
 Medium Density Overlay, streichfertiges, einseitig beschichtetes Furniersperrholz
 Mehr-Dosis-Ophtiole, kleines Medikamentenfläschchen für Augentropfen
 Multidisciplinary Design Optimization, siehe Multidisziplinäre Entwurfsoptimierung
 Middleton Island Airport (IATA-Code) auf Middleton Island (Alaska), Alaska, USA
 Bahnhof Dollnstein (DS100-Code)

M.D.O. steht für:
 M.D.O., Ausbildungstitel für Fachärzte der Osteopathischen Medizin

Abkürzung